__БЕЗКН__

Teratodontinae sp. (BC 2’08) је изумрла врста плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae унутар изумрле породице Teratodontidae, која је у периоду од раног до средњег еоцена настањивала подручје Африке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је горњи лијеви P4 преткутњак пронађен на фосилним локалитету Блек Кроу () у Намибији. На основу остатака ове врсте је процјењено да је ово била једна од најмањи знани врсти сисара из реда Hyaenodonta на простору Африке.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Teratodontinae sp. (BC 2’08).

Временска распрострањенст врсте Teratodontinae sp. (BC 2’08) унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара